Пе́нни Гри́ли (; ) — американская кёрлингистка, участница сборной США по кёрлингу на колясках на зимних Паралимпийских играх 2014 и зимних Паралимпийских играх 2018.

Играет на позиции первого.

Также выступала за США в волейболе сидя, её команда завоевала бронзовую медаль на летних Паралимпийских играх 2004.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимних Паралимпийских игр 2014 (в веб-архиве)
 Профиль на сайте зимних Паралимпийских игр 2018

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2018 года
Волейболисты США
Волейболисты на летних Паралимпийских играх 2004 года
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2004 года
Кёрлингисты на колясках